Ismail I (Samaniden), sjah van Perzië (892-907)
 Ismail I (Nasriden), koning van Granada (1314-1325)
 Ismail I (Safawiden), sjah van Perzië (1502-1524)